Град анђела је појам са више значења:

 Град анђела у Беслану
 Град анђела (филм), амерички филм из 1998. године